Obhájcem titulu byl čtrnáctý nasazený indicko-zimbabwský pár Leander Paes a Cara Blacková, který ve čtvrtfinále vypadl s kanadsko-tchajwanskou osmou nasazenou dvojicí Daniel Nestor a Čan Jung-žan.

Vítězem se stal devátý nasazený rakousko-český pár Jürgen Melzer a Iveta Benešová, který ve finále zdolal čtvrtou dvojici turnaje Mahesh Bhupathi a Jelena Vesninová.

Nasazené páry 
Všechny nasazené páry měly v prvním kole volný los.
  Bob Bryan /  Liezel Huberová (čtvrtfinále, odstoupili)
  Max Mirnyj /  Jaroslava Švedovová  (2. kolo)
  Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotniková (3. kolo, odstoupili)
  Mahesh Bhupathi /  Jelena Vesninová (finále)
  Ajsám Kúreší /  Květa Peschkeová (2. kolo)  Rohan Bopanna /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)  Philipp Petzschner /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2. kolo)  Daniel Nestor /  Čan Jung-žan (semifinále)
  Jürgen Melzer /  Iveta Benešová (vítězové)
  Dick Norman /  Lisa Raymondová  (2. kolo)
  Mark Knowles /  Naděžda Petrovová (3. kolo)  Daniele Bracciali /  Flavia Pennettaová (odstoupili)  František Čermák /  Lucie Hradecká (2. kolo)  Leander Paes /  Cara Blacková (čtvrtfinále)  Andy Ram /  Meghann Shaughnessyová (3. kolo)  David Marrero /  Andrea Hlaváčková (2. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2011